Roberto Maytín e Fernando Romboli erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Ruben Gonzales e Treat Conrad Huey hanno sconfitto Wu Tung-lin e Zhang Zhizhen con il punteggio di 7-6(7-3), 6-4.

Teste di serie 

  Luke Saville /  John-Patrick Smith (semifinale)
  Robert Galloway /  Jackson Withrow (semifinale)

  Purav Raja /  Ramkumar Ramanathan (quarti di finale) 
  Ruben Gonzales /  Treat Conrad Huey (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Savannah Challenger 2022